Kortan ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Kortan (* 1964), deutscher Maler
 Helmut Kortan (* 1928), österreichischer Restaurator und Hochschullehrer